Чемпионат мира по снукеру 1951 () — главный турнир в мире снукера, проводившийся в Tower Circus, Блэкпул (Англия). Победителем турнира стал Фред Дэвис, выигравший в финале у Уолтера Дональдсона со счётом 58:39. Четвёртый раз подряд в финале играли одни и те же снукеристы.

Результаты

Основной турнир

Квалификация

Первый раунд 

Матч из 35 фреймов

 Джон Барри 23:12 Сидней Ли

Второй раунд 

Матч из 35 фреймов

H.W.Laws 7:28 Джон Барри

Примечания

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1951 год в снукере